Loch Langabhat kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Loch Langavat (sjö i Storbritannien, lat 58,40, long -6,25), Skottland, Eilean Siar, 
 Loch Langavat (sjö i Storbritannien, lat 58,07, long -6,80), Skottland, Eilean Siar, 
 Loch Langavat (sjö i Storbritannien, lat 57,80, long -7,02), Skottland, Eilean Siar, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar